Лонок има више значења:
 Округ Лонок (Арканзас)
 Лонок (Арканзас)